Александр Синяков: Синяков, Александр (1912 — ?) — советский футболист.
 Синяков, Александр Александрович (род. 1932) — советский и российский гребец, тренер.
 Александр (Синяков) (Дмитрий Игнатьевич Синяков; род. 1981) — иеромонах РПЦ.